Эрнандес Перес: Эрнандес Перес, Оскар (род. 1978) — испанский теннисист.
 Эрнандес Перес, Хуан (род. 1962) — кубинский боксёр, олимпийский чемпион.